Friedrich Cordemann ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Cordemann (Schauspieler) (1769–1808), deutscher Schauspieler
 Friedrich Cordemann (General) (1812–1891), deutscher Generalmajor